Ю́рий Га́лкин:
 Галкин, Юрий Вадимович (род. 1958) — российский марафонец и сверхмарафонец.
 Галкин, Юрий Васильевич (1941—2016) — заслуженный юрист Российской Федерации.
 Галкин, Юрий Петрович (1939—2017) — доктор педагогических наук, профессор.
 Галкин, Юрий Фёдорович (род. 1937) — русский советский писатель.